Владимир Тункин: Тункин, Владимир Викторович (род. 1968) — советский и казахстанский футболист; казахстанский, российский тренер.
 Тункин, Владимир Григорьевич (род. 1940) — советский и российский физик.